Geografia: Al-Baqliya, llogaret d'Egipte al sud d'Al-Mansurah, a la part oriental del delta del Nil
 Acrònim: Bajo el Asfalto está la Huerta, col·lectiu basat en l'agroecologia.